Santa Brígida (Bahia), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia
 Santa Brígida (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Las Palmas
 UD Villa de Santa Brígida, een Spaanse voetbalclub uit Santa Brígida

Zie ook:
 Santa Brigida (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Bergamo